A Sydney repülőtér  Ausztrália egyik nemzetközi repülőtere, amely Sydney közelében található.

Futópályák

Forgalom

Források

További információk 
 
 
 

Ausztrália repülőterei
Sydney közlekedése